Djedptahefânkh est deuxième prophète d'Amon pendant le règne de  de la .

Biographie 
Djedptahefânkh n'est connu que par sa sépulture et sa momie. Il portait le titre de « gouverneur de district » ainsi que ceux de « fils du roi de Ramsès » et de « fils du roi du seigneur des deux terres ». Ce dernier titre peut suggérer qu'il était lié à la famille royale de la  ou de la . On a supposé que Djedptahiufânkh était l'époux de Nesytanebetisherou, une fille de  et de Neskhons. Cette théorie est basée uniquement sur le fait que Djedptahefânkh a été enterré à côté de Nesytanebetisherou dans la tombe DB320.

Mort et sépulture 
Djedptahefânkh est mort vers le milieu du règne de  selon les inscriptions trouvées sur les bandages de sa momie et de son cercueil. Il a été enterré dans la tombe DB320 de Deir el-Bahari qui servait en fait de tombeau familial au grand prêtre d'Amon  de la . DB320 a été découverte au  et est rapidement devenue célèbre pour contenir une cachette de plusieurs des momies royales les plus importantes du Nouvel Empire, notamment les restes  d', de , de , de  ainsi que de ,  et .

La sépulture de Djedptahefânkh a été retrouvée intacte et non perturbée, et sa momie a été déballée par Gaston Maspero en 1886. Trois bandages de momie distincts datant des années 5, 10 et 11 de  ont été trouvés sur le corps de Djedptahefânkh, ainsi que certains des bijoux, sous forme d'anneaux en or, d'amulettes et d'un uræus, entre autres, qui y ont été trouvés.

Notes et références

Bibliographie 
 
 
 
 
 

Index égyptologique
Prêtre dans l'Égypte antique
Momie égyptienne identifiée
XXIIe dynastie égyptienne